Frondorf bezeichnet:

 1939 bis 1945 offizieller Name von Otročín, siehe Otročiněves
 Frondorf (Wüstung), Wüstung bei Eisenbach, siehe auch Hof zu Hausen
 Frondorf (Adelsgeschlecht), niederadlige Familie, benannt nach der Wüstung
Siehe auch:
 Frohndorf